A Shot at Love with Tila Tequila is een Amerikaanse reality-TV datingshow op MTV. Seizoen 1 is voor het eerst gelanceerd op 9 oktober 2007. Seizoen 2 is voor het eerst gelanceerd op 22 april 2008. Tila Tequila is de hoofdpersoon, de vrouw om wie alle deelnemers strijden. 16 heteroseksuele mannen en 16 lesbische vrouwen deden mee aan dit programma. Van tevoren wisten de deelnemers niet dat Tila Tequila biseksueel was. Elke serie bestaat uit 10 afleveringen, waar in elke aflevering 1 of meerdere deelnemers worden afgewezen.

Deelnemers seizoen 1 
De volgende tabel laat zien wie er zijn geëlimineerd, en in welke aflevering ze zijn geëlimineerd

 De deelnemer is geëlimineerd.
 De deelnemer won een date met Tila Tequila.
 De deelnemer won een date met Tila Tequila, maar werd desondanks toch geëlimineerd.
 De deelnemer vertrok uit eigen besluit.
 De deelnemer won de wedstrijd.

Eliminaties seizoen 1
De volgende tabel legt uit waarom Tila deze mensen afwees.

Programma van MTV
Datingprogramma
Amerikaans spelprogramma